Het seizoen 1911/12 van de Beker van België in het voetbal werd gespeeld in het voorjaar van 1912. Het was de eerste editie van het toernooi die werd ingericht voor gewone clubs, nadat de vorige edities in 1908 en 1909 voor provinciale teams waren ingericht. De clubs uit de nationale Eere Afdeeling (huidige Eerste Klasse) en Bevordering (huidige Tweede Klasse) konden deelnemen. De 16 clubs speelden via rechtstreekse uitschakeling voor de bekerwinst. Racing Club de Bruxelles haalde de eerste Beker binnen.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 deelnemende clubs. Normaalgezien moesten de duels in één wedstrijden worden beslist, maar enkele replays waren nodig om een winnaar aan te duiden.

{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3
| RD1 = 1/8e finale
| RD2 = kwartfinale
| RD3 = halve finale
| RD4 = finale
| RD1-header01= 
| RD1-team01= Léopold FC
| RD1-score01= 5
| RD1-team02= Beerschot AC
| RD1-score02= 0 (ff)
| RD1-header02= 
| RD1-team03= Excelsior SC de Bruxelles
| RD1-score03= 1
| RD1-team04= CS Brugeois
| RD1-score04= 4
| RD1-header03= 
| RD1-team05= CS Verviétois (II)
| RD1-score05= 1
| RD1-team06= Union Saint-Gilloise
| RD1-score06= 0
| RD1-header04= 
| RD1-team07= Antwerp FC
| RD1-score07= 1 0
| RD1-team08= Racing CB
| RD1-score08= 1 4
| RD1-header05= 
| RD1-team09= FC Liégois (II)
| RD1-score09= 1 0
| RD1-team10= RC de Gand
| RD1-score10= 1 1
| RD1-header06= 
| RD1-team11= FC Brugeois
| RD1-score11= 5
| RD1-team12= RC Malines
| RD1-score12= 0
| RD1-header07= 
| RD1-team13= Standard Club Liège
| RD1-score13= 5
| RD1-team14= SC Courtraisien (II)
| RD1-score14= 0 (ff)
| RD1-header08= 
| RD1-team15= Daring CB
| RD1-score15= 4
| RD1-team16= FC Malinois (II)
| RD1-score16= 0
| RD2-header01= 
| RD2-team01= Léopold FC
| RD2-score01= 2
| RD2-team02= CS Brugeois
| RD2-score02= 0
| RD2-header02= 
| RD2-team03= CS Verviétois (II)
| RD2-score03= 0
| RD2-team04= Racing CB
| RD2-score04= 3
| RD2-header03= 
| RD2-team05= RC de Gand
| RD2-score05= 0 2
| RD2-team06= FC Brugeois
| RD2-score06= 0 1
| RD2-header04= 
| RD2-team07= Standard Club Liège| RD2-score07= 3| RD2-team08= Daring CB
| RD2-score08= 1
| RD3-header01= 
| RD3-team01= Léopold FC
| RD3-score01= 1
| RD3-team02= Racing CB| RD3-score02= 4| RD3-header02= 
| RD3-team03= RC de Gand| RD3-score03= 2
| RD3-team04= Standard Club Liège
| RD3-score04= 0
| RD4-header01= 
| RD4-team01= Racing CB'| RD4-score01= 1
| RD4-team02= RC de Gand
| RD4-score02= 0
| RD4-header02= 
}}

WedstrijdenNa de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelt. Een II betekent dat de club in Bevordering (tweede niveau) aantreedt. Bij de clubs uit de hoogste afdeling wordt het cijfer weggelaten.''
Zestien clubs namen deel aan de bekercompetitie, die werd gehouden na het beëindigen van de reguliere competities. Enkel ploegen uit de twee nationale reeksen namen deel. Alle clubs uit de hoogste afdeling van het voorbije seizoen namen deel, samen met vier besten uit de Bevorderingsreeks.

1/8ste finales
In de eerste ronde werden acht wedstrijden gespeeld, met directe uitschakeling. De allereerste wedstrijden werden gespeeld op zondag 14 april 1912. De kranten de volgende dagen hadden echter vooral aandacht voor het befaamde schip Titanic, dat die nacht zonk.

Het reglement van de bekercompetitie was die eerste speeldag nog niet gepubliceerd. Na een gelijkspel tussen Racing Club de Bruxelles en Antwerp FC liet scheidsrechter Charles Barette zo geen verlengingen spelen, maar beëindigde de wedstrijd. Een replay diende later gespeeld te worden. Ook een andere wedstrijd diende herspeeld te worden, nadat ook na verlengingen beide teams gelijk stonden. Voor twee wedstrijden werd een forfaitscore toegekend. Zo weigerde SC Courtraisien om verlengingen te spelen tegen Standard Club Liégeois. Men verklaarde dat men die niet wilde spelen omdat het Luikse doelpunt zou gevallen zijn toen de Kortrijkse spelers nog niet op het terrein waren. De Kortrijkzanen wisten echter ook dat wanneer ze verlengingen zouden spelen, ze moeilijker tegen de volgende dag zouden thuis geraken. Wedstrijden werden immers op zondag gespeeld; betaalde verlofdagen bestonden niet, en maandag was opnieuw een werkdag. Verplaatsingen gebeurden meestal via het spoor, en verre verplaatsingen waren dus geen vlotte en goedkope ondernemingen. Ook Beerschot AC gaf forfait voor zijn wedstrijd. CS Verviétois uit Bevordering verraste door topclub Union Saint-Gilloise uit te schakelen.

Na de gelijke spelen werden twee replays gespeeld:

Kwartfinales
In de kwartfinale werd CS Verviétois, de enige overblijvende club uit Bevordering uitgeschakeld. Standard versloeg Daring Club de Bruxelles, dat enkele weken eerder nog kampioen was geworden. Daring Club speelde echter met een reserveploeg; de eerste ploeg was immers bezig aan een galatournee door Spanje.

De wedstrijd tussen Racing Gent en Club Brugge eindigde op een gelijkspel. Er diende weer een terugwedstrijd gespeeld te worden. Deze werd gespeeld op het veld van CS Brugeois.

Halve finales

Finale
De finale vond plaats op 27 mei 1912. Dit was op Pinkstermaandag, meteen één dag na het afwerken van de halve finales. De wedstrijd werd gespeeld op het terrein van Daring Club in Jette, voor naar schatting 600 toeschouwers. De finale werd gewonnen door Racing Club de Bruxelles, met een winnend doelpunt van Cyrille Bunyan vier minuten voor tijd.

Referenties
 

Beker van België naar seizoen
Voetbal in 1912